John Butler kan syfta på bland andra:

* John Butler (1728–1796), amerikansk indianagent, lojalist och officer
 John Butler (född 1975), australiensisk musiker
 John Cornelius Butler (1887–1953), amerikansk politiker
 John Marshall Butler (1897–1978), amerikansk politiker